Hackels Berg är en kulle i Tjeckien.   Den ligger i regionen Ústí nad Labem, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Prag. Toppen på Hackels Berg är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Hackels Berg är huvudsakligen kuperad, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Jedlová,  meter över havet,  km nordost om Hackels Berg. Runt Hackels Berg är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Česká Lípa,  km söder om Hackels Berg. I omgivningarna runt Hackels Berg växer i huvudsak blandskog. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Ústí nad Labem (region)
Berg i Tjeckien 500 meter över havet eller högre